Sezóna 2012/2013 byla 38. sezónou finské nejvyšší hokejové soutěže – SM-liiga. Základní část vyhrál tým Jokerit Helsinky. Titul obhajoval tým JYP Jyväskylä. Vítězem se stal tým Ässät Pori. Základní část začala 13. září 2012 a skončila 12. března 2013. Play off začalo 14. března 2013. Nejlepším hráčem playoff se stal kanadský hráč Justin Azevedo z týmu Lukko Rauma, brankářskou statistiku ovládl finský brankář Antti Raanta z týmu Ässät Pori.

Tabulka Základní části

Produktivita základní části

Kanadské bodování 

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Nejlepší brankáři (procentuálně) 

Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas

Play off

Předkolo 
 Kärpät Oulu – Lukko Rauma 1:2 na zápasy (4:5, 4:2, 2:3 PP)
 IFK Helsinky – SaiPa Lappeenranta 2:1 na zápasy (2:3 PP, 3:2 PP, 5:2)

Čtvrtfinále 
 Jokerit Helsinky – Lukko Rauma 2:4 na zápasy (3:0, 2:5, 3:4 PP, 1:2, 5:2, 1:3)
 Tappara Tampere – IFK Helsinky 4:1 na zápasy (3:1, 4:1, 3:2, 2:3, 3:1)
 JYP Jyväskylä – Hämeenlinnan Pallokerho 4:1 na zápasy (3:1, 2:3 PP, 4:2, 3:2 PP, 5:1)
 Ässät Pori – KalPa 4:1 na zápasy (2:1, 2:0, 5:2, 0:5, 3:0)

Semifinále 
 Tappara Tampere – Lukko Rauma 4:0 na zápasy (3:2 PP, 4:3 PP, 3:0, 5:0)
 JYP Jyväskylä – Ässät Pori 1:4 na zápasy (3:4 PP, 0:2, 1:4, 2:1, 0:1)

O 3. místo 
Poznámka : Hraje se pouze jeden zápas
 JYP Jyväskylä – Lukko Rauma 1:0 na zápasy (2:0)

Finále 
 Tappara Tampere – Ässät Pori 2:4 na zápasy (2:1, 1:5, 3:2, 0:4, 1:2, 2:3)

Produktivita Play off

Kanadské bodování 

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Nejlepší brankáři Play off (procentuálně) 

Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas

Liigakarsinta (baráž) 
Poznámka : V báraži se utkali poslední tým ze SM-liigy a vítěz Mestisu. Série byla na čtyři vítězné zápasy. Vítězem se stal tým Ilves, který se udržel v SM-liize

 Ilves Tampere – Jukurit 4:1 na zápasy (2:0, 3:1, 2:1 PP, 4:7, 4:1)

Externí odkazy 
  Oficiální stránky ligy
  Statistika SM-liigy

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013
Sport ve Finsku v roce 2012
Sport ve Finsku v roce 2013